Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта () — учреждение высшего профессионального образования Азербайджана. Ректор академии — Фуад Гаджиев.

История 
Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта была основана 8 ноября 1930 года как Закавказский государственный институт физической культуры.

В 1936—1999 годах данное высшее учебное заведение носило название Азербайджанский государственный институт физической культуры. С 1941 по 1943 находился в составе Азербайджанского государственного университета им. С. М. Кирова на правах факультета физической культуры. В советское время вуз носил имя С. М. Кирова.

С 23 марта 1999 года продолжает свою деятельность как Академия физической культуры и спорта.

C 2017 года в Академии ведётся преподавание магистерских специальностей модульного типа на английском языке — «Спортивная журналистика», «Спортивный менеджмент», «Спортивная медицина и реабилитация» для врачей. Специальность «Спортивная медицина и реабилитация» создана в сотрудничестве с Институтом спортивной медицины Лондонского университетского Колледжа (UCL). В магистратуру по специальности «Спортивная медицина и реабилитация» могут поступать только врачи, окончившие резидентуру.

Примечания

Ссылки 
 Сайт академии 

Высшие учебные заведения физической культуры и спорта
Высшие учебные заведения Баку
Спорт в Баку
Спортивные организации Азербайджана
Появились в 1930 году в Азербайджане